Plaats in Indonesië
 Kluwut (Bulakamba), een plaats in het bestuurlijke gebied Brebes in de provincie Midden-Java
 Kluwut (Wonosari), een plaats in het bestuurlijke gebied Malang in de provincie Oost-Java